Игорь Евгеньевич Губин (18 апреля 1906 года, Санкт-Петербург — 15 июля 2001 год) — геолог, сейсмолог. Член-корреспондент АН СССР.

Биография 
Родился 18 апреля 1906 года в городе Санкт-Петербург. В 1934 году окончил Ленинградский горный институт. С 1932 по 1938 год работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте. С 1938 по 1945 год работал в Таджикском филиале АН СССР. C 1945 года в институте физики Земли АН СССР.

С 23 декабря 1976 года член-корреспондент АН СССР по специальности сейсмология, геология, на отделение геологии, геофизики и геохимии.

Скончался 15 июня 2001 года. Похоронен на Востряковском кладбище.

Научная деятельность 
Основные труды по сейсморайонированию, сейсмотектонике Средней Азии.

Установил закономерные соответствия геологических и сейсмических явлений для прогноза землетрясений.

Сочинения

Награды и премии 
 Орден Дружбы народов
 Орден «Знак Почёта».

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Сейсмологи СССР
Похороненные на Востряковском кладбище